О первом случае заболевания COVID-19 в Йемене было сообщено 10 апреля 2020 года на фоне многолетнего вооружённого конфликта, губительно сказавшегося на медицине страны.

Готовность к распространению болезни 
Здравоохранение Йемена тяжело пострадало в результате гражданской войны; кроме того, высказывались опасения о сложности обеспечения социального дистанцирования и даже мытья рук. По сообщению проекта  за март 2020 года, с начала конфликта вынужденными переселенцами оказались более 3,6 млн человек и распространено проживание в переполненных неофициальных поселениях без надлежащего доступа к санитарии. По состоянию на апрель 2020 года в Йемене распространены холера и лихорадка денге; ресурсы для борьбы с ними отнимают риски, связанные с COVID-19. Стив Клейборн () из Mercy Corps так описал ситуацию:

Пять лет конфликта уничтожили инфраструктуру Йемена и серьёзно затруднили доставку гуманитарной помощи. Масштабная вспышка COVID-19 станет катастрофической для йеменцев, уже переживающих тяжелейший гуманитарный кризис в мире.Five years of conflict have obliterated Yemen’s infrastructure, and severely hampered the delivery of humanitarian aid. A widespread outbreak of COVID-19 will be catastrophic for Yemenis already living through the worst humanitarian crisis in the world.

С целью предотвращения потенциальной вспышки коронавируса в стране Саудовская Аравия объявила в Йемене двухнедельное перемирие.

ООН высказывала опасения, что новая коронавирусная инфекция может распространяться в стране, не будучи обнаруженной.

Хронология 
10 апреля 2020 года было сообщено о первом случае заболевания COVID-19 в стране: болезнь диагностирована в Хадрамауте у 60-летнего мужчины. В этом регионе был введён 12-часовой комендантский час.

Примечания 

Йемен
Йемен
Эпидемии в Йемене